Maître (französisch „Meister“) steht für:
 Maître, Titel für eine angesehene Persönlichkeit, siehe Monsieur (Anrede)
 Maître de Cuisine, Küchenchef

Maître oder Maitre ist der Familienname folgender Personen:
 Damien Maitre (* 1984), französischer Skispringer und -trainer
 Florian Maitre (* 1996), französischer Radsportler
 Hans Joachim Maître (1934–2020), deutsch-US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Jean-Philippe Maitre (1949–2006), Schweizer Politiker (CVP)
 Vincent Maitre (* 1981), Schweizer Politiker (CVP)
 Yves Maitre (1917–1966), Schweizer Jurist und Politiker (CVP)

Siehe auch:
 Maistre
 Maîtresse
 Maestro
 Lemaître